Struska může být:
 struska či škvára – hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem vznikající spontánně při vulkanické činnosti nebo jako vedlejší produkt mnoha termických a spalovacích průmyslových procesů
 struska (larva) – beznohá a bezhlavá larva dvoukřídlých a některých blanokřídlých
 senné strusky –  odrolené nejjemnější části lučního sena,  drť ze sena obsahující zlomky listů, lodyh aj.